

Rusland 
 Sjirokoje (Archangelsk) - posjolok in de Russische oblast Archangelsk
 Sjirokoje (Belgorod) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Sjirokoje (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Sjirokoje (Koersk) - dorp in de Russische oblast Kaliningrad
 Sjirokoje (Orenburg) - dorp in de Russische oblast Orenburg
 Sjirokoje (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Sjirokoje (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver

Wit-Rusland 
 Sjirokaje (Grodno) - dorp in de Wit-Russische oblast Grodno
 Sjirokaje (agrostadje) - agrostadje in de Wit-Russische oblast Homel
 Sjirokaje (district Tsjatsjerski) - dorp in de Wit-Russische oblast Homel
 Sjirokaje (selsovjet Staupljanski) - posjolok in de Wit-Russische oblast Homel
 Sjirokaje (selsovjet Zabalatski) - posjolok in de Wit-Russische oblast Homel
 Sjirokaje (Mahiljow) - dorp in de Wit-Russische oblast Mahiljow
 Sjirokaje (meer) - meer in de Wit-Russische oblast Homel